Imię i nazwisko Jacques Perrier nosili lub noszą m.in.:
 Jacques Perrier (1924–2015) – francuski koszykarz
 Jacques Perrier (1929–1989) – francuski biegacz narciarski
 Jacques Perrier (ur. 1936) – francuski duchowny